Хлібороб — людина, яка займається хліборобством, рільництвом
 «Хлібороб» — назва кількох українських видань

Хлібороб — село, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область

Хлібороб — хутір, Новопокровський район, Краснодарський край
 Хлібороб — селище, Поспіліхинський район, Алтайський край

Хлібороб — село, Середино-Будський район, Сумська область

Див. також 
 Хліборобне